Seznam držav po številu diplomatskih predstavništev razvršča 61 držav glede na število njihovih diplomatskih predstavništev v letu 2019. Navedeno je tudi število različnih predstavništev v tujini, kot so veleposlaništva, konzulati, stalna predstavništva in druga diplomatska predstavništva. Vsi podatki so iz Globalnega indeksa diplomacije 2019 inštituta Lowy.

Seznam

Glej tudi: 

 Seznam veleposlaništev Republike Slovenije

Sklici 

Seznami veleposlaništev
Diplomacija
Veleposlanštva